Флаг муниципального образования Приво́льненское сельское поселение Каневского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 мая 2012 года решением Совета Привольненского сельского поселения № 140 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7623.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Привольненского сельского поселения Каневского района в синем (голубом), малиновом, зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом лазоревом и пурпурном поле, поверх деления — положенные накрест золотой пшеничный колос и такового же металла казачья шашка в ножнах, рукоятью вверх, поверх коих в центре — золотая многолучевая звезда обременённая зелёным четырёхлистным клевером; всё сопровождено в каждой лазоревой части — золотой рыбой».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

В состав Привольненского сельского поселения входят станица Привольная и хутора Добровольный и Труд. Поселение окружено тремя солёными лиманами с севера и лиманом с водохранилищем с юга и юго-запада, что аллегорически показано синим цветом. Изображение рыб указывает на богатые рыбой водоёмы.

Синий цвет (лазурь) символизирует веру, безупречность, добродетель, волю и чистое небо.

Малиновый цвет (пурпур) символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность. Также этот цвет является определяющим цветом черноморских (запорожских) казаков — основателей поселения.

Дополняет казачью символику изображение казачьей шашки в ножнах. Шашка символизирует храбрость, отвагу проявленные жителями станицы и хуторов при защите родной земли.

Пшеничный колос символизирует достаток, плодородие, благополучие и процветание, а также развитое сельское хозяйство, основанное на выращивании зерновых.

Жёлтый цвет (золото) символизирует величие, богатство и процветание, прочность, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения.

Изображение четырёхлистного клевера в золотой многолучевой звезде (золотом сиянии) — символ Вознесения Господня. Именно в честь этого христианского праздника в станице была построена церковь на средства местных жителей.

Изображение клевера также указывает и на растениеводство и связанное с ним животноводство, которое в хозяйствах поселения составляет значительную часть экономического развития.

Зелёный цвет — символ природного изобилия, спокойствия, здоровья и вечного обновления.

Примечания